Tafeltennis is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
De sport werd geïntroduceerd tijdens de achtste editie van de Middellandse Zeespelen, in 1979 in het Joegoslavische Split. Zowel mannen als vrouwen streden om de medailles. Na de introductie van de sport in 1979 was het wachten tot de Middellandse Zeespelen 1987 vooraleer de sport opnieuw zijn opwachting maakte. Sindsdien stond tafeltennis wel op het programma van elke editie van de Middellandse Zeespelen.

In 1979 konden de meeste medailles gesprokkeld worden. Er waren immers zeven onderdelen: voor mannen en vrouwen zowel enkelspel, dubbelspel als team; en gemengd dubbelspel. In 1987 werden de teamonderdelen afgeschaft, vier jaar later viel ook het gemengd dubbelspel uit de boot. Van 1991 tot en met 2005 bleef het programma ongewijzigd: zowel mannen als vrouwen streden om de medailles in het enkel- en in het dubbelspel. In 2009 werd het dubbelspel echter vervangen door het teamonderdeel.

Onderdelen

Medaillespiegel 

1: de medailles gewonnen door de Federale Republiek Joegoslavië in 1997 en 2001 werden in de eeuwige medaillestand toegekend aan de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië, dat van 1951 tot en met 1991 deelnam aan de Middellandse Zeespelen.

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen